VBA kan syfta på:

 Visual Basic for Applications, en version av programspråket Basic
 VisualBoyAdvance, en TV-spelsemulator